leden van een koningshuis, ook wel royals (vorsten, koninklijke hoogheden)
 Royalty (tijdschrift), een tijdschrift dat in Nederland en Vlaanderen wordt uitgegeven
 Royalty's, inkomsten voor octrooihouders, schrijvers en musici uit de verkoop en het gebruik van hun werk
 Royalty (druif), een druivensoort
 Royalty (motorfiets), een Belgisch historisch merk van fietsen en motorfietsen
 Royalty (televisieprogramma), een voormalig Vlaams VTM-programma